

Anno 
 399 o 399 a.C.

Codici 
 399 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kushiro, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 399 – numero